Фао, ФАО
Аббревиатура
 Федеральное агентство по образованию
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO)
 Физика атмосферы и океана (журнал)
 Федеральное акционерное общество

Топоним
 Фао — полуостров